Erdősi István
 Erdősi István (1938) gépészmérnök, egyetemi docens
 Erdősi István (1943–1998) labdarúgó (Bp. Honvéd, Komlói Bányász)
Erdősy István
 Erdősy István (1960) erdélyi magyar gör- és gyorskorcsolyázó